Winterschmidtia  — род клещей (Hemisarcoptoidea) семейства Winterschmidtiidae из отряда .
7 видов. Европа. Обнаружены на жуках (Coleoptera), в том числе родов Pityogenes, Taphrorychus, Chaetoptelius.

 
  — Крым, Алушта,Украина. Форезия на жуках Chaetoptelius vestitus
 
 
 (=)
 
  — Ялтинский горно-лесной заповедник, Крым, Украина (форезия на жуках Taphrorychus villifrons)
  - Ялта, Крым, Украина, (форезия на жуках Pityogenes calcaratus)

Примечания 

Astigmata
Паразиты насекомых
Роды паукообразных